Miejscowości w USA:
 Ocracoke – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hyde
Gminy w USA:
 Ocracoke (ang. Ocracoke Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hyde
Wyspy w USA:
 Ocracoke- wyspa przybrzeżna w stanie Karolina Północna